Samsung Galaxy Z Fold 3 est un smartphone pliant Android produit par la société Samsung Electronics. Il fait partie de la série haut de gamme des Galaxy Z et succède au Galaxy Z Fold 2.

Caractéristiques

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Samsung Galaxy Z Fold 2

Z_Fold_2
Appareil sous Android
Produit lancé en 2021